Хилсон — фамилия. Известные носители:
 Хилсон, Дейл
 Хилсон, Кери